Akronymen SSR kan bland annat betyda:

Svenska Scoutrådet
Sveriges Spelmäns Riksförbund
Sveriges Socionomers Riksförbund
Svenska Samernas Riksförbund
Sveriges standardiseringsråd
Solid State Relay
Spårvägssällskapet Ringlinien
Swedish Sim Racers
Socialistisk Sovjetrepublik
Akademikerförbundet SSR
Sympathetic skin response
Sveriges Skogsägareföreningars Riksförbund
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund